hrabstwo Cook (ang. Cook County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Cook (ang. Cook County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Cook (ang. Cook County) w USA, w stanie Minnesota